Nala bezeichnet:

 Nala, ein König im indischen Epos Mahabharata, siehe Nala und Damayanti
 Nala, Simbas Freundin im Zeichentrickfilm The Lion King,  siehe Der König der Löwen (1994)#Figuren
 Nala (Ramayana), ein Affenkönig, Sohn des Vishvakarman
 Nala (Schiff), eine Personenfähre im Hamburger Hafen
 Nala (Gattung), eine Gattung der Ohrwürmer aus der Familie Labiduridae

Orte:
 Nala (Kabhrepalanchok), Dorf und VDC in Nepal
 Nala (Pakistan), Dorf in Pakistan
 Nala (Kongo), Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Nala (Südafrika), Gemeinde in Südafrika
 Nala (Tansania), Verwaltungsbezirk in Tansania

NaLa steht als Abkürzung für:
 Natur und Landschaft, ein Raumordnungsleitbild des Landes Oberösterreich, siehe Raumeinheit (Oberösterreich)

Abkürzung